Patia (geslacht), vlindergeslacht
Patía, gemeente in het Colombiaanse departement Cauca